Gambon o Gambón o similar puede hacer referencia a:

Botánica y Zoología 
 Asphodelus albus o gamón blanco, planta herbácea perenne nativa de la región mediterránea.
 Gambón (crustáceo), nombre bajo el que se comercializan diferentes especies de crustáceos similares a los camarones o langostinos.

Patronímicos 
 Michael John Gambon o Michael Gambon (1940-), actor irlandés-británico.